

Patronyme 

 François Denis Tronchet (1726-1806), homme politique français ;
 Guillaume Tronchet (1867-1959), architecte français.

Pseudonyme 
 Tronchet (1958-), auteur français de bandes dessinées.

Toponyme 

 Abbaye Notre-Dame du Tronchet au Tronchet (Ille-et-Vilaine) ;
 Château du Tronchet dans l'Essonne ;
 Rue Tronchet, voie du  de Paris ;
 Rue Tronchet, voie du  de Lyon.
 Col Tronchet  passage pédestre entre Ceillac et Saint-Paul sur Ubaye Maurin ( à vol d'oiseau et environ 6 heures de marche).